Closer to the Truth — двадцать шестой студийный альбом американской певицы и актрисы Шер, выпущенный 24 сентября 2013 года. Первым синглом с альбома стала песня «Woman’s World», выпущенная 18 июня 2013 года в США и Канаде. В первую неделю после релиза в США было продано 63 000 копий альбома. Closer to the Truth дебютировал на 3-м месте чарта Billboard 200.

Об альбоме 
Было выпущено три версии альбома. Closer to the Truth издан также на белом виниле. Это первая виниловая пластинка Шер после долгого перерыва, предыдущими были Love Hurts (1991) и Greatest Hits: 1965–1992. Оригинальная версия композиции «You Haven’t Seen the Last of Me» из Burlesque вошла в делюкс-версию альбома как бонус-трек.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Шер
Альбомы на английском языке